rak splotu naczyniastego
 komputery Amstrad CPC
 Amstrad CPC 464
 Amstrad CPC 664
 Amstrad CPC 6128
 chlorek cetylpirydyny
 CPC (cost per click)
 angielski skrót od Konserwatywnej Partii Kanady